Green Acres (Washington), plaats in Washington, Verenigde Staten
 Green Acres (televisieserie), Amerikaanse sitcom